Толстотелы — триба в подсемействе тонкотелые обезьяны, включает 3 рода.

Классификация 
 род 
 
 
 
 
 
 род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 род

Примечания 

Мартышковые